

Sigle ou code

Sigle 

DIN est un sigle et un acronyme qui peut signifier :
 , un organisme de normalisation et de standardisation allemand ;
 Département d'imagerie numérique, l'ancien nom du Laboratoire d'imagerie numérique de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême ;
 DIN, un type de connecteur électrique, normalisé par l'institution précitée, utilisée pour l'audio, la vidéo ou l'informatique (claviers) ;
 DIN, une échelle de mesure de la sensibilité des surfaces sensibles (films photo notamment) ;
 DIN, un type de connecteur haute pression (200 ou ) pour les bouteilles de plongée ;
 , en chimie.

Code 
DIN ou din est un code qui peut faire référence :
 DIN,  ;
 din, le dinka, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Din est un mot hébreu qui signifie « justice » (voir le Beit Din).
 Dîn est un nom arabe, souvent traduit simplement par religion ;

Culture et société

Jeux vidéo 
 Din est une déesse des jeux vidéo The Legend of Zelda.

Toponyme 

 Din, un village du Burkina Faso ;
 Din, un village du Cameroun.

Code